Svarthavet kan syfta på:

 Svarthavet (sjö), sjö i Hällefors kommun i Västmanland.
 Svarthavet (naturreservat), naturreservat i Arvika kommun

Se även 
 Svarta havet, bihav till Medelhavet